El nom d'un districte d'Iran: vegeu Districte d'Abadeh
 La capital d'aquest districte: vegeu Abadeh (ciutat)